МЦОП — аббревиатура. Может означать:
 Молодёжный центр олимпийской подготовки
 Межрегиональный центр обучения персонала
 Московский центр образовательного права
 
Название футбольных клубов:
 МЦОП — название футбольного клуба «Локомотив» из Тбилиси в 1989 году (в 1988 — МЦОП-«Локомотив»).
 МЦОП — название футбольного клуба «Химик» из Белореченска в 1989 году.
 МЦОП «Динамо» — футбольный клуб из Баку (в 1988 — МЦОП «Бакинец», в 1989—1990 — МЦОП «Термист»).
 МЦОП-«Металлург» — название футбольного клуба «Металлург» из города Верхняя Пышма в 1990 и 1992 годах (в 1989 под этим названием представлял Свердловск).

См. также